Komuna Kolsh kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Komuna e Kolshit, kommun, Kukës prefektur, 
 Komuna e Kolçit, kommun, Lezhë prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar